Masters 1975 var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades i West Centre Hotel i Fulham, England. Detta var den första upplagan av Masters, och tio av världens bästa spelare bjöds in att delta. I finalen vann engelsmannen John Spencer över walesaren Ray Reardon på respotted black i det sista och avgörande framet.

Resultat 

1975 i Storbritannien
1975
Snookersäsongen 1974/1975
Sport i Fulham